Une overdose ou surdose est la prise, accidentelle ou non, d'un produit quelconque en quantité supérieure à la dose limite supportable par l'organisme,
 Overdose est l'un des plus vieux groupes de thrash metal brésilien.
 Overdose est le nom d'un cheval de course hongrois.
 Overdose est un film franco-belge réalisé par Jean-Marie Pallardy, sorti en 1987.
 Overdose est le second EP des boys bands sud-coréano-chinois EXO-K et EXO-M sorti le .
 Overdose est un single extrait de cet album.
 Overdose est un film français d'Olivier Marchal prévu pour 2022.